Golgotha — многозначный термин.
  — оратория 1948 года швейцарского композитора Франка Мартена.
  — дебютный студийный альбом американской христианской деткор-группы , выпущенный в 2006 году лейблом .
 Golgotha — студийный альбом 2015 года американской хэви-метал группы W.A.S.P.

См. также 
 Голгофа (значения)
 Calvary (значения)
 Кальвария (значения)
 Кальвер